Hager House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hager House (South Bend, Indiana), NRHP-ID 85001212
 Hager House (Hagerstown, Maryland), NRHP-ID 74000974